Dabou ist der Name mehrerer Städte:

 Dabou (Benin)
 Dabou (Elfenbeinküste)
 Dabou (Tschad)